Змагання з легкої атлетики в потрійному стрибку серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 відбуваються 15 і 16 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Відбірковий раунд 
У фінал виходять спортсменки, що виконали кваліфікаційний норматив 16.95 м (Q), або принаймні 12 найкращих стрибунів (q).

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки